VTF steht für

 Verband für Turnen und Freizeit, den Hamburger Landesverband des Deutschen Turner-Bunds
 Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming, ein Verkehrsunternehmen im Kreis Teltow-Fläming

VTF